Ива́н Кондрате́нко:
 Кондратенко, Иван Васильевич (1923—1971) — Герой Советского Союза.
 Кондратенко, Иван Гаврилович (1856—1916) — русский архитектор.
 Кондратенко, Иван Тимофеевич (1925—2008) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.